Stanovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Stanovice, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Stanovice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové